Betún puede referirse a:

 Betún, mezcla de líquidos orgánicos compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos.
 Betún, pasta o pomada para lustrar el calzado.
 Béthune, localidad francesa ocasionalmente traducida al español como Betún.